Калуве () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Калуве, Катлен де (род. 1976) — бельгийская легкоатлетка, бегунья на короткие дистанции,
 Калуве, Том (род. 1978) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Калуве, Роберт де (1913 - 2005) - иконописец, художник, священник, жил в Финляндии.